Eidfjord peut désigner :
 Eidfjord, une commune de Norvège ;
 l'Eidfjord, un fjord de Norvège.